Лоха () — провинция Эквадора с населением 448 966 жителей (2010) и площадью 11 027 км². Названа в честь её административного центра — города Лоха. На западе и юго-западе граничит с провинциями Перу — Тумбес и Пьюра.

Административное деление 

В административном отношении провинция подразделяется на 16 кантонов:

Ссылки 
 Официальный сайт провинции 

Провинции Эквадора